Antonescu ist der Familienname folgender Personen:
 Constantin Antonescu (1923–1968), rumänischer Sportschütze
 Crin Antonescu (* 1959), rumänischer Historiker und Politiker

 Elena Oana Antonescu (* 1979), rumänische Politikerin 
 Ion Antonescu (1882–1946), rumänischer Militärdiktator 1940 bis 1944
 Marius Antonescu (* 1992), rumänischer Rugby-Union-Spieler
 Mihai Antonescu (1904–1946), rumänischer Außenminister
 Vintila Antonescu, Pseudonym Anto (vor 1919–nach 1925), Gebrauchsgrafiker, Plakatkünstler und Illustrator